Машку́ль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 380 км на південний захід від Парижа, 33 км на південний захід від Нанта.

Історія 

1 січня 2016 року Машкуль і Сен-Мем-ле-Теню було об'єднано в новий муніципалітет Машкуль-Сен-Мем.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 2533 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 5879,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Машкуль 
 [ Розташування муніципалітету Машкуль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантична Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Атлантична Луара